«Las Salinas» puede referirse a:

Divisiones administrativas

Chile 
 Las Salinas (Talcahuano), sector
 Las Salinas (Viña del Mar), barrio

España 
 Las Salinas (Baleares), municipio
 Las Salinas (Almería), pedanía

México 
 Las Salinas (Aquila)
 Las Salinas (Atoyac de Álvarez)
 Las Salinas (Chicomuselo)
 Las Salinas (Ixtapa)
 Las Salinas (Petatlán)
 Las Salinas (San Andrés Huayápam)
 Las Salinas (Siltepec)
 Las Salinas (Tumbiscatío)

República Dominicana  
 Las Salinas (Barahona), ciudad

Objetos geográficos

España 
 playa de Las Salinas (Los Alcázares), playa
 playa de Las Salinas (San Pedro del Pinatar), playa
 playa de Las Salinas (La Gomera), playa
 playa de Las Salinas (Agaete), playa, Agaete, Gran Canaria
 playa de Las Salinas (Arucas), playa, Arucas, Gran Canaria

Perú 
 Las Salinas (Lambayeque), salina
 Las Salinas (La Libertad), montaña
 Las Salinas (Lima), laguna